Николай Старостин:
 Старостин, Николай Артёмович (1927—1997) — советский рабочий-машиностроитель, Герой Социалистического Труда (1966).
 Старостин, Николай Михайлович (1901—1941) — генерал-майор.
 Старостин, Николай Петрович (1902—1996) — советский футболист, Герой Социалистического Труда, один из четырёх братьев Старостиных.
 Старостин, Николай Фёдорович (1920—1945) — капитан авиации, Герой Советского Союза.